Tarlac bezeichnet
 Tarlac (Provinz) auf den Philippinen
 Tarlac City auf den Philippinen
 Tarlac (Fluss) auf den Philippinen

Tarlać ist der Familienname von
 Dragan Tarlać (* 1973), serbischer Basketballspieler